Ума́р Ахме́д Абдуррахма́н аль-Эмади́ (; ) — катарский футболист, полузащитник клуба «Катар СК».

Клубная карьера 
Первым клубом в профессиональной карьере аль-Эмади был «Аль-Араби» из Дохи, за который он начал выступать в 2015 году под руководством итальянского тренера Джанфранко Дзолы. Дебют в чемпионате Катара состоялся в первом туре сезона 2015/16. «Аль-Араби» на домашнем стадионе встречался с «Аль-Вакрой». Умар вышел на поле за пять минут до конца встречи, заменив Абдуллу аль-Ураими. В первом своем сезоне аль-Эмади провёл 14 игр, а его команда заняла 11-е место, что было признано неудовлетворительным результатом и послужило причиной для смены тренера.

Новый наставник команды Херардо Пелуссо по ходу сезона сделал ставку на полузащитника, как на игрока стартового состава. В первой же игре под руководством уругвайского тренера 15 сентября 2016 года с «Ас-Сайлией» аль-Эмади вышел на поле на 81-й минуте, а «Аль-Араби» победил с минимальным счётом 1:0. 28 октября в игре с «Аль-Духаилем» забил единственный мяч своей команды, установив окончательный счёт в матче 1:4.

Летом 2017 года перешёл в «Катар СК», также выступающий в Старс-лиге. В первой же своей игре за новую команду забил мяч в ворота действующего чемпиона «Аль-Духаиля», но этот гол не спас клуб от поражения 2:3.

Карьера в сборной 
В ноябре 2017 года главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас вызвал аль-Эмади на товарищеские матчи со сборными Чехии и Исландии. Полузащитник попал в заявку команды только на вторую игру, но на поле так и не появился.

В январе 2018 года в составе олимпийской сборной Катара принимал участие в чемпионате Азии в Китае. На турнире сыграл одну игру против хозяев, выйдя на поле на 2-й добавленной к основному времени минуте. По итогам турнира катарцы дошли до полуфинала, где по пенальти уступили Вьетнаму, а в матче за третье место одолели Южную Корею, завоевав бронзовые медали.

В августе того же года участвовал в футбольном турнире на Азиатских играх. Умар сыграл во всех трёх матчах группового этапа, на котором сборная Катара выступила неудачно, заняв последнее место.

Достижения 
 Сборная Катара (до 23 лет)
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Азии: 2018

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Катара
Игроки ФК «Аль-Араби» Доха
Игроки ФК «Катар СК»